An den Begriff linke Hand knüpfen einige spezielle Bedeutungen an:

 nicht dominante Hand – siehe Rechtshänder
 dominante Hand – siehe Linkshänder
 auffallend wechselnder Handgebrauch – siehe Händigkeit
 die Ausführung unhygienischer Tätigkeiten mit der linken Hand, vor allem im Orient – siehe rituelle Reinheit
 ein vom „rechten Glauben“ abweichender Weg – siehe Pfad zur linken Hand
 die „Ehe zur linken Hand“ – siehe morganatische Ehe
 der Roman „Gefährten zur linken Hand“ – siehe George Tabori
Siehe auch
 Liste von Klavierwerken für die linke Hand